Села:
 Павлюківка — Житомирська область, Коростенський район
 Павлюківка — Харківська область, Краснокутський район